Montok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Montok, administrativ by, Jawa Timur,

USA 

 Montauk, ort, New York, Suffolk County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar